Íñigo López de Mendoza (Guadalajara, 1438-14 de julio de 1500) era un noble español de la Casa de Mendoza, I conde de Saldaña, II duque del Infantado, III marqués de Santillana, III conde del Real de Manzanares, y Grande de Castilla.  Era hijo de Diego Hurtado de Mendoza, el primer duque del Infantado.

Biografía 
Nacido en la ciudad de Guadalajara en 1438, Íñigo López de Mendoza era hijo de Diego Hurtado de Mendoza, I duque del Infantado, y su esposa Brianda de Mendoza y Luna. En 1462, el rey Enrique IV le concedió del título de conde de Saldaña y a la muerte de su padre en 1479 le sucedió en sus títulos y se convirtió II duque del Infantado, III marqués de Santillana, III conde del Real de Manzanares y señor de Hita y de Buitrago.

El 13 de febrero de 1476, los Reyes Católicos reconocieron en un documento a Íñigo y a su esposa María de Luna, como los legítimos sucesores de Álvaro de Luna.

Participó en la guerra de Granada en la que fue especialmente activo en la campaña de 1486 en la que partició personalmente en la conquista de Loja, Íllora y Moclín y en 1491 firmó el acta de la capitulación de la ciudad. 

Mandó construir a Juan Guas el Palacio del Infantado en Guadalajara y terminó el castillo de Manzanares el Real. Sus descendientes fueron Grandes del Reino y con frecuencia fueron miembros del Consejo de Estado.

Falleció el 14 de julio de 1500 en alguna parte de la Corona castellana.

Matrimonio y descendencia 
Íñigo López de Mendoza se casó en 1460 con su prima tercera María de Luna y Pimentel (m. 1502),  hija Álvaro de Luna, condestable de Castilla, y de su esposa Juana Pimentel, señora de los lugares de La Torre de Esteban Hambrán, Villa del Prado, Alhamín y Castillo de Bayuelaque uniendo de esta forma un gran patrimonio.

Fruto del enlace entre Íñigo López de Mendoza y María de Luna Pimentel nacieron:

 Diego Hurtado de Mendoza de la Vega y Luna (1461-1531) que sucedió a su padre en todos sus títulos.
 Álvaro de Mendoza y Luna (n. ca. 1463) que pasaría a ser el III señor de La Torre de Esteban Hambrán, contrajo matrimonio con Teresa Carrillo de Castilla, hija de Alfonso Carrillo de Acuña y de su esposa Leonor de Toledo.
 Francisca Lasso de Mendoza y Luna (n. ca. 1465), casada con Luis de la Cerda y Castro, señor de Mandayona, con sucesión, y en segundas nupcias de ambos se enlazó con Juan de Luna y Saavedra, caballero comendador de la Orden de Santiago, alcaide y capitán general de Melilla, para concebir por lo menos a Beatriz Lasso de Mendoza Luna y Saavedra que se uniría en matrimonio con Diego Gutiérrez de los Ríos y Aguayo, teniente de gobernador de Panamá corregidor de Potosí y primer señor de La Moyana desde 1551.

|}

Notas

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 El linaje Mendoza

Duques del Infantado
Nobles de Guadalajara
Nacidos en Guadalajara (España)